Röschlein oder Roeschlein ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan Roeschlein (1888–1971), deutscher Optik-Konstrukteur
 Virgilio Röschlein (* 1928), ehemaliger deutscher Kommunalpolitiker (SPD)